Karl Wilhelm Reinmuth, född 4 april 1892, död 6 maj 1979, var en tysk astronom, verksam vid ett observatorium knutet till universitetet i Heidelberg.

Reinmuth upptäckte två kortperiodiska kometer och inte mindre än 395 asteroider, varav några av de första som upptäcktes utanför asteroidbältet

Den första var 796 Sarita (1914) och hans upptäckter sträckte sig ända fram till 1957. Bland de upptäckter som speciellt kan nämnas märks 1862 Apollo, som har givit namn åt en viktig grupp av asteroider, Apollo-asteroider, vars banor kan korsa jordbanan. Vidare dubbelasteroiden 1322 Coppernicus (1934) och  Hermes (1937), vars bandata inte då kunde fastställas och som återfanns först år 2003.

Reinmuth upptäckte också de trojanska asteroiderna 911 Agamemnon, 1143 Odysseus, 1172 Äneas, 1173 Anchises, 1208 Troilus, 1404 Ajax, 1437 Diomedes och 1749 Telamon.

Det var också Reinmuth som upptäckte 5535 Annefrank, som rymdsonden Stardust flög förbi 2002 på 3079 kilometers avstånd.

Reinmuth upptäckte två kometer, de periodiska kometerna 30P/Reinmuth (Reinmuth 1) och 44P/Reinmuth (Reinmuth 2).

Asteroiden 1111 Reinmuthia uppkallades efter Reinmuth – och upptäcktes också av honom. Den typen av namngivning blev senare otillåten för asteroidupptäckter.

Gustav Stracke 
Reinmuth ville namnge en asteroid efter den tyske astronomen Gustav Stracke. Denne undanbad sig och hedrades i stället med initialbokstäverna för asteroiderna 1227 till 1234, som bildar namnet G Stracke. Stracke fick också senare 1019 Strackea uppkallad efter sig.

1227 Geranium 
1228 Scabiosa
1229 Tilia 
1230 Riceia 
1231 Auricula
1232 Cortusa
1233 Kobresia
1234 Elyna

Lista över upptäckta mindre planeter och asteroider

Verk av Karl Reinmuth 
 ”Die Herschel-Nebel nach Aufnahmen der Königstuhl-Sternwarte” W. de Gruyter, Berlin (1926)
 En katalog med 6500 fotografiskt exakt fastställda positioner för asteroider, Karlsruhe (1953)

Se även 
 :Kategori:Astronomiska upptäckter av K Reinmuth

Källor 

Tyska astronomer
Födda 1892
Avlidna 1979
Män
Astronomer under 1900-talet
Personer från Heidelberg